Adversus Haereses () — це найпоширеніша латинська назва книги церковного отця Іринея, єпископа Лугдунума у Галії (тепер місто Ліон у Франції) римських часів. Її часто цитують як «Проти єресей» або «Про виявлення та повалення так званого гнозису». Це п'ятитомний твір написано грецькою мовою проти гностицизму та інших християнських єресей близько 180 року після Христа.

Іноді її плутають з:

 Панаріон (медична скриня) — твором, що протистоїть єресям, що написано 4-го сторіччя Епіфанієм Саламіським.
 Adversus omnes haereses, додаток до твору De praescriptionem haereticorum Тертулліана, який жив у 160—225 роках. Більшість науковців вважають, що додаток не написано Тертулліаном, але додано пізніше; тому його авторство відносять до псевдо-Тертулліана.

Патристика
Грецька література